Hr.Ms. Friesland (1898)
 Hr.Ms. Friesland (1956)
 Zr.Ms. Friesland (2013)